Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 

238e régiment d'artillerie
238e régiment d'infanterie

 
 

Homonymie d'unités militaires